Precious Cargo (Star Trek: Enterprise-aflevering), aflevering van de serie Star Trek: Enterprise
 Precious Cargo (film), Canadese film uit 2016